PSH steht für:

 Flugplatz St. Peter-Ording (IATA-Code)
 Purpura Schönlein-Henoch, Erkrankung der kleinen Blutgefäße
 Push, ein Flag im TCP-Header
 ein ungarischer Schützenpanzerwagen, siehe FUG

PSh steht für:
 Pferdestärkenstunde, veraltete Maßeinheit der Energie

psh steht für:
 Südwestliches Pashai (ISO-639-3-Code), Dialekt der afghanischen Pashai-Sprache
 Perl-Shell, eine textbasierte Benutzerschnittstelle für das Betriebssystem Unix, siehe Unix-Shell

Abkürzung